La Supercupa Moldovei 2016 è stata la 10ª edizione della Supercoppa moldava.

La partita si è disputata a Tiraspol allo stadio Sheriff Stadium tra , vincitore del campionato e , vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato lo  per 1-3. Per la formazione della Transnistria si tratta del settimo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Divizia Națională 2015-2016
 Cupa Moldovei 2015-2016

Calcio nel 2015
Supercupa Moldovei
Competizioni sportive a Tiraspol